Арон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Арон () — річка у Франції, притока Луари
 Арон — прізвище
 Герман Арон (1845—1913) — німецький дослідник у галузі електротехніки
 Раймон Арон (1905—1983) — французький філософ, політолог і соціолог
 Арон (Аарон) — чоловіче ім'я
 Арон Даум (*1951) — німецький рабин
 Петро Арон —господар Молдови